peut faire référence à différentes unités militaires de plusieurs pays.

le  du corps expéditionnaire canadien

le  bataillon alpin de forteresse de la  alpine de forteresse
 le  de chasseurs à pied
 le  de tirailleurs sénégalais